Дискография южнокорейского бой-бенда NCT включает в себя семь студийных альбома, три переиздания, четырнадцать мини-альбомов и 39 синглов. На этой странице собрана дискография NCT в целом, а также все релизы четырех текущих юнитов NCT: NCT U и NCT 127, NCT Dream и WayV.

Группа сформирована в 2016 году компанией S.M. Entertainment. Название грпуппы расшифровывается как Neo Culture Technology. Основатель компании Ли Су Ман объяснил это тем, что ему хотелось показать, что в группе может быть неограниченное количество участников, объединённых в несколько саб-групп в различных городах по всему миру..

Первый юнит NCT U дебютировал в апреле 2016 года с синглами «The 7th Sense» и «Without You». Второй юнит NCT 127, основанный в Сеуле, дебютировал в июле с мини-альбомом NCT#127. Третий юнит NCT Dream дебютировал в августе с синглом «Chewing Gum». В январе 2019 года дебютировала китайская группа (китайский юнит) WayV с сингловым альбомом The Vision.
Как целая группа, NCT выпустили свой первый крупный релиз NCT 2018 Empathy 14 марта 2018 года, в котором участвовало в общей сложности восемнадцать текущих участников под названием NCT 2018, что стало первым проектом, рассчитанным на один год, в котором участвовали все текущие участники и юниты NCT.

Альбомы

Студийные альбомы

Переиздания

Сингл-альбомы

Сборники

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

Коллаборации

Как приглашенный артист

Другие синглы попавшие в чарт

Музыкальные видео

Примечания

Комментарии

Источники 

NCT
NCT